Anyone (canção de Demi Lovato)
 Anyone (canção de Justin Bieber)
 Anyone (canção de Roxette)

Desambiguação